Оґава, Огава — японське прізвище і топонім.

Відомі носії 
 Огава Куніо (1927–2008) — японський письменник.
 Огава Масару — японський фігурист.
 Оґава Усен — художник першої половини 20 ст.

Топоніми 
 Оґава (Наґано)
 Оґава (Сайтама)